Vicq ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Vicq (Allier) im Département Allier
Vicq (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
Vicq (Nord) im Département Nord
Vicq (Yvelines) im Département Yvelines

mit Namenszusatz:
Vicq-d’Auribat im Département Landes
Vicq-Exemplet im Département Indre
Vicq-sur-Breuilh im Département Haute-Vienne
Vicq-sur-Gartempe im Département Vienne
Vicq-sur-Nahon im Département Indre

Vicq ist Name oder Namensbestandteil folgender Personen:
 Félix Vicq d’Azyr (1748–1794), französischer Neuroanatom
 François de Vicq (1646–1707), holländischer Patrizier, Verwalter und Politiker
 Vicq (Comicautor) (1936–1987), belgischer Comicautor

Siehe auch:
 Vic (Begriffsklärung)
 Vicques
 Vick
 Wick